3-я понтонно-мостовая бригада — соединение инженерных войск Красной Армии во время Великой Отечественной войны. Номер полевой почты — 18590.

История 
Бригада сформирована 5 февраля 1943 года на Ленинградском фронте в составе: управление бригады, рота управления и четыре (8-й, 12-й, 14-й и 18-й) моторизированных понтонно-мостовых батальона.

Боевой путь 
Боевое крещение бригада получила в Мгинской наступательной операции. С осени 1943 года на Воронежском фронте, который в октябре был переименован в 1-й Украинский фронт. В его составе участвовала в Киевской, Проскуровско-Черновицкой, Львовско-Сандомирской, Берлинской и Пражской наступательных операциях.

3 апреля 1944 года за отличие в боях по освобождению города Проскуров приказом ВГК № 078 бригаде присвоено почетное наименование Проскуровская.
Указами президиума Верховного Совета СССР бригада награждена:
1 сентября 1944 года орденом Красного Знамени,
4 июня 1944 года орденом Богдана Хмельницкого II степени,
6 апреля 1945 года орденом Красной Звезды.

С момента формирования и до конца войны бригадой командовал полковник, с 1944 года генерал-майор инженерных войск Н. В. Соколов.

Отличившиеся воины 

За годы войны 4208 воинов бригады были награждены орденами и медалями, а шесть человек стали Героями Советского Союза:
  Белимбаев, Закария — красноармеец, понтонёр 18-го отдельного понтонно-мостового батальона.
  Борисов, Михаил Павлович — ефрейтор, командир отделения 18-го отдельного моторизированного понтонно-мостового батальона. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года.
  Еманов, Алексей Иванович — сержант, командир отделения 8-го отдельного моторизированного понтонно-мостового батальона. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года.
  Максютов, Сергей Павлович — красноармеец,понтонёр 18-го отдельного моторизированного понтонно-мостового батальона. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года (посмертно).
  Соколов, Николай Васильевич — полковник, командир бригады. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 23 сентября 1944 года.
  Чабунин, Иван Фёдорович — майор, командир 18-го отдельного моторизированного понтонно-мостового батальона. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года.
  Чекмасов, Василий Степанович — старший сержант, командир отделения 18-го отдельного моторизированного понтонно-мостового батальона. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года (посмертно).

Полное почётное наименование 
В конце войны полное наименование бригады звучало как: 3-я понтонно-мостовая Проскуровская Краснознамённая орденов Богдана Хмельницкого и Красной Звезды бригада. Входившие в состав бригады батальоны имели следующие почётные наименования:
 8-й моторизованный понтонно-мостовой Станиславский орденов Суворова и Александра Невского батальон;
 12-й моторизованный понтонно-мостовой ордена Кутузова батальон;
 14-й моторизованный понтонно-мостовой ордена Богдана Хмельницкого батальон;
 18-й моторизованный понтонно-мостовой Черновицкий ордена Красной Звезды батальон.

После войны 
В мае 1946 года 3-я понтонно-мостовая бригада была переформирована в 34-й понтонно-мостовой полк, в феврале 1948 года — в 512-й понтонно-мостовой батальон, который через два месяца был переименован в 519-й понтонно-мостовой батальон. В августе 1953 года батальон был переформирован в 59-й понтонно-мостовой полк, затем в августе 1960 года — в 408-й понтонно-мостовой батальон. В мае 1992 года батальон был переформирован в 6045-ю базу хранения вооружения и техники инженерных войск, затем в 1993 году — в 214-ю инженерно-сапёрную бригаду, в 1998 году — в 10-й инженерно-сапёрный полк, затем в 2000 году — вновь в 214-ю инженерно-сапёрную бригаду.

Память 

В честь воинов бригады в районе посёлка им. Морозова на правом берегу Невы установлен обелиск Славы. На Украине на бывшем Букринском плацдарме у села Григоровка установлен памятник «Понтон».

Литература

Примечания 

Бригады инженерных войск РККА во время Великой Отечественной войны
Воинские части, награждённые орденом Красного Знамени
Воинские части, награждённые орденом Богдана Хмельницкого II степени
Воинские части, награждённые орденом Красной Звезды
Понтонно-мостовые части
Воинские части и формирования, созданные в 1943 году